Okręty US Navy o nazwie USS "Leyte", pochodzącej od bitwy w zatoce Leyte (1944):

 Pierwszy "Leyte" był hiszpańską kanonierką zbudowaną w 1887 w Hongkongu i przechwyconą w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej.
 Drugi "Leyte" (ARG-8) był okrętem naprawczym, który wszedł do służby w 1944, przemianowany na "Maui" w maju 1945 i wycofany ze służby w 1946.
 Trzeci "Leyte" (CV-32) był lotniskowcem, który był w służbie w latach 1946-1959.

Leyte